Takuma Edamura (Shizuoka, 16 de novembro de 1986) é um futebolista profissional japonês, meio campo, milita no Tochigi.

Ligações externas 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Avispa Fukuoka